Il Polittico di Ca' Morosini è un dipinto tempera su tavola (pannello centrale 132x41 cm, ciascun pannello laterale 109x33 cm) di Bartolomeo Vivarini, datato 1464 e conservato nelle Gallerie dell'Accademia a Venezia.

Storia
Il polittico fu originariamente dipinto per la cappella Morosini nella chiesa di Sant'Andrea alla Certosa di Venezia. Arrivò in galleria ai primi del XIX secolo con le soppressioni napoleoniche.

Descrizione e stile
Il polittico è composto da un pannello centrale con la Madonna in trono col Bambino e quattro scomparti laterali, che raffigurano, da sinistra, sant'Andrea, patrono della chiesa, (riconoscibile per il libro, la croce e l'abito verde), san Giovanni Battista (riconoscibile per l'abito da eremita, la barba, la croce, lo sfondo che riproduce il deserto), san Domenico di Guzmán (con l'abito domenicano e il giglio) e san Pietro (riconoscibile per la barba bianca, la testa canuta, le chiavi del Paradiso).

Il polittico è significativo dello stile di Bartolomeo dopo il soggiorno a Padova, dove assimilò le novità di Andrea Mantegna e degli squarcioneschi. I corpi sono infatti solidi, le anatomie sono curate, i panneggi taglienti, la luce fredda, che trasforma tutte le superfici in lucidi marmi. Manca però nell'artista l'adesione a una logica spazialità, come si vede nella mancata unificazione degli sfondi, che nel caso del Battista è addirittura roccioso, quale attributo specifico dell'asceta.

Bibliografia
Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, I tempi dell'arte, volume 2, Bompiani, Milano 1999. ISBN 88-451-7212-0

Voci correlate
Rinascimento veneziano

Dipinti di Bartolomeo Vivarini
Dipinti sulla Madonna in trono col Bambino
Dipinti su san Domenico di Guzmán
Dipinti su san Giovanni Battista
Dipinti su sant'Andrea
Dipinti su san Pietro
Dipinti nelle Gallerie dell'Accademia